Ceratoxancus är ett släkte av snäckor. Ceratoxancus ingår i familjen Turbinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Ceratoxancus